Il doppio del torneo di tennis Swedish Ladies Ystad 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Magda Linette e Katarzyna Piter che hanno battuto in finale Oksana Kalašnikova e Lenka Wienerová 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Magda Linette /  Katarzyna Piter (Campionesse)
 Oksana Kalašnikova /  Lenka Wienerová (finale)

 Malou Ejdesgaard /  Wen-Hsin Hsu (semifinali)
 Tetjana Arefyeva /  Lіdzіja Marozava (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swedish Ladies Ystad 2012